Let's Get to It este al patrulea album al cântăreței pop Kylie Minogue, fiind lansat pe 14 octombrie 1991. A fost primit bine de către critică, fiind descris ca fiind „superior” față de celelalte albume ale sale. Let's Get to It a fost un album de top20 atât în Australia nativă cât și în Regatul Unit, vânzându-se în peste 800.000 de copii de la lansare.

Track listing

Referințe

Bibliografie

Albume de Kylie Minogue
Albume din 1991